Residencia de estudiantes puede referirse a:
 Residencia de Estudiantes, una institución cultural española;
 Residencia universitaria o residencia de estudiantes, un edificio vinculado a una universidad que sirve como alojamiento para sus estudiantes.